Comitatul Campbell, conform originalului din limba engleză, Campbell County, este numele a cinci comitate existente și al unuia defunct din Statele Unite ale Americii.

Cinci comitate existente 
 Comitatul Campbell, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Campbell, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Campbell, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Campbell, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Campbell, statul  -- (Categorie și format)

Denominarea unui comitat defunct 
 Comitatul Campbell, statul , un comitat încorporat în 1932 în comitatul Fulton -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Campbell (dezambiguizare)